

Cinema 
 Terminal – film del 1974 diretto da Paolo Breccia
 The Terminal – film del 2004 diretto da Steven Spielberg
 Terminal – film del 2018 diretto da Vaughn Stein

Letteratura 
 Morbo (Terminal) – romanzo di Robin Cook del 1993
 Terminal – romanzo di Andrew Vachss del 2007 della serie Burke

Musica 
 Terminal – gruppo musicale rock statunitense
 Terminal – album di Salyu del 2007
 Terminal – singolo di Ayumi Hamasaki del 2014

Altro 
 Terminal – tipo di carattere
 Terminal – edificio dell'aeroporto che permette il trasferimento dei passeggeri

Pagine correlate
Terminale